Трабант — марка автомобиля
 Трабант — средневековый немецкий воин, см. драбант
 Трабант — группа из Рейкьявика, играющая в стиле электроклэш